Wahlkreis 116 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 116
 Landtagswahlkreis 116